Ellon – miasto w Szkocji
 Ellon – miejscowość i gmina we Francji